Rossötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rossötjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,1 ha)
Rossötjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (12,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn